Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Sue Barker che ha battuto in finale Mima Jaušovec 4–6, 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Tracy Austin (quarti di finale)
 Sylvia Hanika (quarti di finale)
 Pam Shriver (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (primo turno)

 Barbara Potter (semifinali)
 Mima Jaušovec (finale)
 Sue Barker (campionessa)
 Anne Smith (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1981